Copala bezeichnet:

 Copala (Guerrero), Ort in Mexiko
 Municipio Copala, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 Copala (Sinaloa), Ort in Mexiko

Cópala bezeichnet:

 Cópala (Hostotipaquillo), Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Cópala (Tapalpa), Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Cópala (Tolimán), Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Cópala (Zapopan), Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko